Заха́рівська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Захарівська вулиця — вулиця у місті Києві.

Захарівська вулиця — вулиця у місті Ногінську.
 Захарівська вулиця — вулиця у місті Подольську.
 Захарівська вулиця — вулиця у місті Павловському Посаді.

Вулиці